wojna bawarska (1420–1422)
 wojna bawarska (1459–1463)

Zobacz też 
 wojna o sukcesję bawarską